Рио-де-Жанейро:
 Рио-де-Жанейро — город в Бразилии.
 Рио-де-Жанейро — городская агломерация в Бразилии.
 Рио-де-Жанейро — микрорегион в Бразилии.
 Рио-де-Жанейро — штат в Бразилии.
 Рио-де-Жанейро — станция метро в столице Аргентины — городе Буэнос-Айрес.
 «Рио-де-Жанейро» () — американский пассажирский пароход разбившийся 22 февраля 1901 года в проливе Золотые ворота; погибло 128 человек.

См. также 
 (11334) Рио-де-Жанейро — астероид.

Примечания